Bangsalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bangsalan, Jawa Tengah, by, 
 Bangsalan, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar